Муродов () — таджикская и узбекская фамилия, имеет женскую форму Муродова. Известные носители:

 Муродов, Джурабек (род. 1942) — таджикский певец, композитор, музыкант (исполнитель на рубабе). Народный артист СССР.
 Муродов, Самандар (род. 1999) — российский боец смешанных единоборств таджикского происхождения.